Kasuga se poate referi la:

 Municipiul Kasuga, o localitate din Japonia, prefectura Fukuoka.
 Sanctuarul Kasuga (sau Kasuga Taisha), un sanctuar șintoist din Nara, Japonia.

Vezi și
 Kasugai